San Juan del Río bezeichnet:

in Spanien:
 San Xoán de Río (galicisch; spanisch San Juan del Río), Concello in der Provinz Ourense

in Mexiko:
 San Juan del Río (Tlacolula), Ort im Bundesstaat Oaxaca, Hauptort des gleichnamigen Municipios
 San Juan del Río (Santiago Choápam), Ort im Bundesstaat Oaxaca
 San Juan del Río (Querétaro), Stadt im Bundesstaat Querétaro
 San Juan del Río del Centauro del Norte, Ort im Bundesstaat Durango